Leuchtfeuer sind ursprünglich:
 Lichtsignale in der Seefahrt, siehe Befeuerung (Seefahrt)
später kam dann hinzu:
 Lichtsignale in der Luftfahrt, siehe Befeuerung (Luftfahrt)

Diverse Einrichtungen, Organisationen benannten sich mit Leuchtfeuer im Namen:
 Hamburg Leuchtfeuer, eine gemeinnützige Stiftung in Hamburg
 Stiftung Leuchtfeuer, eine gemeinnützige Stiftung in Köln
sowie diverse Film- & Musik- & ZeitschriftenTitel: 
 Leuchtfeuer (Album), ein Studioalbum von Reinhard Mey aus dem Jahr 1996
 Leuchtfeuer (Schandmaul-Album), ein Studioalbum von Schandmaul aus dem Jahr 2016
 Leuchtfeuer (1911), deutscher Stummfilm
 Leuchtfeuer (1922), deutscher Kurz-Dokumentarfilm
 Leuchtfeuer (1954), deutsch-schwedischer Spielfilm
 Leuchtfeuer (1966), deutscher Fernsehfilm von Kurt Wilhelm
 Leuchtfeuer (Zeitschrift), Magazin der Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz